Садовое (; до 2016 г. Чапаевка, до 1969 г. Бобыров) — посёлок в Менском районе Черниговской области Украины. Население 228 человек. Занимает площадь 0,31 км². Расположено на реке Сперша.

Код КОАТУУ: 7423088701. Почтовый индекс: 15643. Телефонный код: +380 4644.

Власть 
Орган местного самоуправления — Чапаевский поселковый совет. Решением Черниговского областного совета от 12 января 1993 года был создан Чапаевский поселковый совет.

Примечания 

Населённые пункты Менского района
Переименованные населённые пункты Украины
Объекты, названные в честь Василия Чапаева